— японский футболист, полузащитник немецкого «Айнтрахта» из Франкфурта. Выступал в сборной Японии. Победитель Кубка Азии 2011 года.

Карьера 
После окончания школы в Фудзиэде и нескольких лет в местной молодёжной команде в 2002 году он перешёл в клуб «Урава Ред Даймондс». С 2003 года начал регулярно попадать в основной состав.

В 2004 году вошёл в список лучших игроков японской Джей-лиги. Также он был выбран лучшим игроком «Урава Ред Даймондс» по итогам сезона. В 2006 году дебютировал в национальной сборной Японии в матче против США.

В 2007 году появилась информация о переходе Хасэбэ в итальянскую «Сиену», но она не подтвердилась. В 2008 году он перешёл в «Вольфсбург». Вместе с командой в сезоне 2008/09 стал победителем Бундеслиги.

2 сентября 2013 года Хасэбэ перешёл в «Нюрнберг», подписав 3-летний контракт.

В июне 2014 года Хасэбэ подписал контракт с франкфуртским «Айнтрахтом» до 2016 года.

Сборная 
За сборную Японии дебютировал в 2006 году. В составе сборной сыграл на трёх чемпионатах мира (2010, 2014 и 2018), на всех был капитаном команды. В 2011 году стал победителем Кубка Азии.

Объявил о завершении карьеры в национальной команде на Чемпионате Мира 2018 в России, после того, как сборная Японии уступила команде Бельгии в матче 1/8 финала.

Достижения 
«Айнтрахт»
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2021/22

Примечания 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Урава Ред Даймондс»
Игроки ФК «Вольфсбург»
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне